Budy-Kałki – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska
 Budy-Kałki – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska